Климовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Климовское сельское поселение — входит в Коношский район Архангельской области.
 Климовское сельское поселение — входит в Череповецкий район Вологодской области.
 Климовское сельское поселение — входит в Бокситогорский район Ленинградской области.
 Климовское сельское поселение — входит в Ибресинский район Чувашии.